Мънро може да се отнася за:
 Алис Мънро (р. 1931), канадска писателка
 Лоис Мънро (1907-1973), британска психоложка